Менго може да се отнася за:

 Менго, град в Уганда
 Прозвище на футболен клуб Фламенго